La expresión zona azul puede referirse a:
 Zona azul, lugares en el mundo conocidos por la alta longevidad de sus habitantes;
 Zona azul, zona delimitada por pintura azul y regulada para el estacionamiento de vehículos;
 Zona azul de la Luna, en el universo ficticio Marvel, una zona de la Luna con atmósfera propia que cubre las ruinas de una ciudad.